Чепелє́во, Чепельо́во (, ) — назва географічних об'єктів у Білорусі та Росії.

— село в Слонімському районі Гродненської області.

Чепельово — присілок Чеховського району Московської області.
 Чепельово — залізнична платформа в Чеховському районі Московської області.
 Чепелєво — присілок у складі Монастирщинського району Смоленської області.